

Cinema
 The Man from Home – film del 1914 diretto da Cecil B. DeMille
 The Man from Home – film del 1922 diretto da George Fitzmaurice

Teatro
 The Man from Home – lavoro teatrale del 1908 di Booth Tarkington